Марангони () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Марангони, Карло (1840—1925) — итальянский физик.
 Эффект Марангони
 Число Марангони
 Марангони, Алан (род. 1984) — итальянский велосипедист.
 Марангони, Ренато (род. 1958) — итальянский религиозный деятель, епископ Беллуно-Фельтре.
 Марангони, Транквилло (1912—1992) — итальянский гравёр.